Leffe kan syfta på:

 Leffe – ett öl från Belgien
 Leffe Grimwalker (1969–), en svensk författare, spökförfattare och lektör

Geografi

Italien 

 Leffe, Lombardiet, kommun, Lombardiet, Provincia di Bergamo, 

Robotskapade Italienförgreningar